Федеральные земли:

 Земли Германии часто называют федеральными, хотя такое название не имеет юридической основы.
 Федеральные земли Австрии